

Patronymes 
Makarov (masculin ; ) ou Makarova (féminin ; ), également Makaroff (transcription désuète), est un patronyme slave d'origine russe. Il provient du nom de baptême Macaire (μακάριος - Makarios en grec,  Макар - Makar en russe). Ce nom de famille est à la vingt-neuvième place en Russie. D'autres noms de famille sont formés d'après le nom de Macaire, comme Makarine, Makarikhine, Makarotchkine, Makarytchev, Makariev ou Makachine. Plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) portent le nom de Makarov :

Makarov 
 Aleksandr Makarov (né en 1951), lanceur de javelot soviétique.
 Alexandre Alexandrovitch Makarov (1857-1919), homme politique russe.
 Alekseï Makarov (1987-) joueur de beach soccer international russe.
 Arthur Sergueïevitch Makarov (1931-1995) un écrivain et scénariste soviétique et russe.
 Eduardo Makaroff (1954-), musicien argentin, un des fondateurs du trio Gotan Project.
 Igor Makarov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.
 
 
 
 Stephan Ossipovitch Makarov (1849-1904), amiral et océanographe russe, inventeur du paillet Makaroff.
 Vassili Makarov, biathlète soviétique.
 Vitali Makarov (né en 1974), judoka russe.

Makarova 
 Ekaterina Makarova (1988-), joueuse de tennis russe.
 Elena Makarova (1973-), joueuse de tennis soviétique puis russe.
 Galina Makarova (1919-1993), actrice soviétique.  
 Inna Makarova (1926-2020), actrice soviétique. 
 Joulia Makarova (1981-), biathlète russe.
  (1921-2014), actrice soviétique
 Natalia Makarova (1940-), danseuse russe.
 Nina Makarova (1908-1976), compositrice et chef d'orchestre russe.
 Tamara Makarova (1907-1997), actrice russe. 
 Tatiana Makarova (1920-1944), pilote soviétique.

Toponymes 
 Makarov, ville russe de l'oblast de Sakhaline.
 Bassin de Makarov, bassin océanique dans l'océan Arctique

Autres 
Makarov est aussi le nom d'un pistolet semi-automatique (d'après Nikolaï Makarov) :
 Makarov PM.
 9 mm Makarov.

Makarov est le titre d'un film russe de Vladimir Khotinenko sorti en 1993.
 Makarov

Makarov ou Amiral Makarov (en ) est le nom de plusieurs navires russes ou soviétiques, tous nommés en hommage à l'amiral russe Stepan Makarov :
 Amiral Makarov, croiseur en service dans la Marine impériale de Russie de 1906 à 1917, dans la Marine soviétique de 1917 à 1925. Il prit part à la Première Guerre mondiale ;
 Amiral Makarov, croiseur de la Marine soviétique. Construit en 1933 initialement par l'Allemagne nazie (sous le nom de Nürnberg), il prit part à la Seconde Guerre mondiale - avant d'être remis comme prise de guerre en 1945 à l'Union soviétique ;
 Vityaz, navire océanographique renommé temporairement Amiral Makarov vers 1949 ;
 Amiral Makarov, frégate russe lancée en 2015 ;
 trois navire brise-glaces.

Paillet Makaroff est le nom d'un dispositif visant à stopper une voie d'eau dans la coque d'un navire le temps de rejoindre un port et pouvoir réparer. Système inventé par l'amiral russe Stepan Makarov

Homonymie de patronyme
Patronyme russe